Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2006/2007 проходили со 2 по 17 февраля 2007 года. В финалы чемпионата вышли четыре лучших клуба по итогам регулярного первенства. Все раунды финалов состояли всего лишь из одного матча. Чемпионом, в пятый раз в своей истории, стала команда «Канберра Кэпиталз», которая со счётом 73:59 обыграла клуб «Сидней Юни Флэймз». «Канберра» в шестой раз вышла в большой финал ЖНБЛ, пять из которых становилась триумфатором турнира, а «Сидней» в свою очередь уже в одиннадцатый раз добрался до решающей стадии финалов, имея в своём активе лишь три победы. Самым ценным игроком финала стала Трейси Битти, в первый раз завоевавшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Аделаида — Данденонг — 66-61

Сидней — Канберра — 74-65

Предварительный финал

Канберра — Аделаида — 82-74

Большой финал

Составы участников финала

Сидней — Канберра — 59-73

Примечания

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2006/2007
Финалы ЖНБЛ